Рагуза () е провинция в Италия, в региона Сицилия.

Площта ѝ е 1614 км², а населението – около 310 000 души (2007). Провинцията включва 12 общини, административен център е град Рагуза.

Административно деление 
Провинцията се състои от 12 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт